Henri de Guise peut faire référence à :
 Henri  de Guise (1550-1588), duc de Guise ;
 Henri II de Guise (1614-1664), archevêque de Reims et duc de Guise, petit-fils du précédent ;
 Henri-Jules de Bourbon-Condé (1643-1709), prince de Condé et duc de Guise.

Voir aussi